Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации экономической политики Правительства России по ряду направлений. Центральное здание расположено в Москве, по адресу: Пресненская наб., д. 10, стр. 2. С 2019 года министерство располагается в правительственном комплексе в IQ-квартале.

На данный момент министром экономического развития РФ является Решетников Максим Геннадьевич.

Вышестоящий орган государственной власти: Правительство Российской Федерации.

Функции министерства 
В настоящее время министерство осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию по следующим направлениям:
 микроэкономика и макроэкономика;
 финансовые рынки и международный финансовый центр;
 стратегическое планирование, ФЦП, ФАИП и ВЦП;
 поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства;
 внешнеэкономическая деятельность;
 инвестиционная политика;
 антикоррупционная политика;
 особые экономические зоны;
 государственные гарантии;
государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль;
 административная реформа;
 оценка регулирующего воздействия;
 «Электронное правительство»;
 корпоративное управление;
 регулирование государственных закупок;
 энергоэффективность;
 инновации;
 экономика природопользования;
 реструктуризация секторов естественных монополий;
 экономика социальной сферы;
 подготовка управленческих кадров;
 социально-экономическое развитие регионов;
 развитие конкуренции;
 формирование Единого экономического пространства;
 государственная аккредитация;
 интеллектуальная собственность, патенты и товарные знаки;
 ведение государственной статистики;
 выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере туризма и туристской деятельности;
 координация деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации;
 оказание государственных услуг;
 управление государственным имуществом;
 осуществление федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, организаций, включённых в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников;
 правоприменительные функции в сфере туризма и туристской деятельности.

История 
Минэкономразвития России является преемником Госплана СССР, существовавшего до апреля 1991 года. Первоначальными задачами ведомства были общегосударственное планирование развития народного хозяйства СССР и контроль за выполнением народнохозяйственных планов. После распада СССР, и, следовательно, окончательного перехода от плановой к рыночной экономике, потребовалось переориентировать деятельность ведомства.

Первое существенное преобразование было осуществлено в 1990 году. Вместо упраздненного Госплана РСФСР был создан Государственный комитет РСФСР по экономике. Спустя год, 30 июля 1991 года, комитет был преобразован в Министерство экономики РСФСР. С этого момента и до настоящего времени, ведомство сохраняет за собой позиции федерального министерства.

При этом министерство неоднократно меняло название и сферу компетенции:
 11 ноября 1991 года — Министерство экономики РСФСР было объединено с Министерством финансов РСФСР под названием Министерство экономики и финансов РСФСР;
 19 февраля 1992 года — министерства снова разделены на два независимых ведомства: Министерство экономики Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации;
 май 2000 года — образовано Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, которому переданы часть функций упразднённых Министерства экономики Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам СНГ, Министерства торговли Российской Федерации, Госкомитета Российской Федерации по делам Севера, Федеральной службы по валютному и экспортному контролю и преобразуемого Министерства Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму;
 май 2008 года — функции по регулированию вопросов торговли переданы в образованное Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В связи с этим, МЭРТ переименован в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Министром экономического развития РФ с 24 июня 2013 года являлся Алексей Улюкаев (14 ноября 2016 года задержан по подозрению в получении взятки и на следующий день уволен в связи с утратой доверия).

Организационная структура министерства

Министр

Заместители министра 
 Действующие

Ответственными в Министерстве за организацию работы по направлениям являются заместители министра, которым подчиняются соответствующие департаменты министерства.

 Керефов Мурат Анатольевич 

Херсонцев Алексей Игоревич, статс-секретарь;
Вольвач Дмитрий Валерьевич
 Галкин Сергей Сергеевич;
 Ильичёв Владимир Евгеньевич;
 Илюшникова Татьяна Александровна;
 Крючкова Полина Викторовна;
 Назаров Сергей Макарович;
 Торосов Илья Эдуардович;
 Федулов Владислав Викторович.

 Бывшие
 Бабич Михаил Викторович, первый заместитель министра (2019—2021);
Талыбов Азер Муталим оглы (2017—2020);
 Цыбульский Александр Витальевич (2014—2017);
 Воскресенский Станислав Сергеевич (2008—2012, 2014—2017);
 Подгузов Николай Радиевич (2013—2017);
 Королёв Павел Эдуардович;
 Фомичёв Олег Владиславович;
 Груздев Алексей Владимирович.
 Андросов Кирилл Геннадьевич (2005—2008).
Живулин Вадим Александрович
Засельский Петр Владимирович
Расстригин Михаил Алексеевич
Тарасенко Оксана Валерьевна

Департаменты министерства 
Руководство департамента — директор и его заместители. Заместители директора департамента организуют работу подотчётных им отделов департамента. Отделами руководят начальники отделов. В настоящее время в структуре Минэкономразвития России 37 департаментов, из которых 22 — по направлениям деятельности Министерства, 5 — внешнеэкономическая деятельность, 1 — Правовой департамент, 3 — кадровое и административно-финансовое обеспечение деятельности министерства.

1. Департамент стратегического развития и инноваций
2. Правовой департамент
3. Департамент макроэкономического анализа и прогнозирования
4. Департамент развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций
5. Департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии
6. Департамент специальных программ и проектов
7. Департамент государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
8. Департамент реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов
9. Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций
10. Департамент евразийской интеграции
11. Департамент торговых переговоров. 
12. Департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности
13. Департамент инвестиционной политика и развития малого и среднего предпринимательства
14. Департамент регионального развития
15. Финансовый департамент
16. Департамент аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности
17. Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений
18. Департамент секторов экономики
19. Департамент бюджетного планирования, государственных программ и национальных проектов
20. Департамент корпоративного регулирования
21. Департамент управления делами и кадровой политики
22. Департамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития
23. Департамент реализации государственной программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа
24. Департамент государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования
25. Департамент развития двустороннего сотрудничества
26. Департамент регуляторной политик и оценки регулирующего воздействия
27. Департамент планирования территориального развития
28. Департамент защиты и поощрения капиталовложений
29. Департамент производительности и эффективности
30. Департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов
31. Департамент развития цифровой экономики
32. Департамент организационного обеспечения и коммуникаций 
33. Департамент развития интеграционных проектов и стран СНГ
34. Департамент цифровой трансформации
35. Департамент региональной политики
36. Департамент стратегического планирования и мониторинга
37. Департамент социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа

Подведомственные органы власти 
 Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
 Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

Подведомственные учреждения 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»
Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный ресурсный центр» (ФБУ «ФРЦ») 
Федеральное казённое учреждение «Центр поддержки»
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской Федерации»

Мероприятия Министерства 
Минэкономразвития России является организатором или соорганизатором ряда мероприятий, проводимых на территории России и за рубежом. В том числе:
 Петербургский международный экономический форум;
 Волгоградский Форум промышленной автоматизации 2018
 Международный инвестиционный форум в г. Сочи.

Министерство является государственным заказчиком Президентской программы подготовки управленческих кадров, реализуемой согласно Государственному плану подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Выпускники Президентской программы — за 15 лет их более 72000 человек — работают в различных отраслях экономики и принимают деятельное участие в развитии России. Существует также Российское управленческое сообщество участников Президентской программы, которое объединяет более 46 регионов и координирует постпрограммную работу.

При поддержке Министерства ежегодно с 2012 года проходит Форум «Открытые инновации», посвященный новым технологиям.

Критика Министерства

Повышение ЕНВД 
В соответствии с приказом Минэкономразвития в конце 2015 года будет установлено новое значение коэффициента-дефлятора K1 — 2,083. Ранее значение коэффициента составляло 1,798. Таким образом, показатель вырос на 15,9 %, и это самый высокий рост за все время действия ЕНВД. Таким образом, налог для магазина площадью 50 квадратных метров вырастет на 46,5 тысячи рублей в год. В пресс-службе минэкономразвития журналистам заявили, что проект приказа изменён не будет и вступит в силу после публикации в «Российской газете» в срок до 20 ноября. После увеличения единого налога на вмененный доход (ЕНВД) малых предприятий в стране станет меньше, а количество таких предприятий на «теневой стороне» экономики увеличится. Так прокомментировал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин планируемое повышение на 15,9 % налогооблагаемой базы для малого бизнеса.

См. также 
 Правительство Российской Федерации
 Государственная служба Российской Федерации
 Экономика России
 Список министров экономики России
 Всероссийская академия внешней торговли
 Консультативный совет по иностранным инвестициям в России

Примечания

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Минэкономразвития России
 Официальный сайт Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ
 Официальный информационный портал об Оценке регулирующего воздействия (ОРВ)

Федеральные министерства Российской Федерации
Россия
Экономика России